Файнбург — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Файнбург, Григорий Захарович — российский учёный, специализирующийся в области охраны труда и безопасности производственной деятельности.
 Файнбург, Захар Ильич (1922—1990) — советский социолог и философ; специалист в области социологии труда, семьи и культуры.